Kalana (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
Kalana (Põltsamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põltsamaa